E97 oder E 97 steht für:
 Europastraße 97, eine Fernstraße von Cherson in der Ukraine nach Aşkale in der Türkei
 Klassisches System (Königsindische Verteidigung), eine Schacheröffnung nach dem ECO-Code

E97